Појам Елизабета од Аустрије може да се односи на:

 Елизабета Хабзбуршка, пољска краљица
 Елизабета од Аустрије, краљица Француске, француска краљица
 Елизабета Амалија од Аустрије